Latinisering er en proces, hvor man gør noget – typisk ord eller navne – (mere) latinske.

Se således:
 Latiniserede efternavne – om ændring af efternavne, så de får et mere lærd præg
 transskription og translitteration fra ikke-latinske tegnsæt til det latinske alfabet.